Скиф — может означать:

 Скиф — представитель народа скифов.
 Скиф (князь) — мифический прародитель скифов.
 Герои скифов
 Скиф — спортивная база во Львове.

Псевдоним 
 Скиф, Владимир Петрович (род. 1945) — русский поэт, детский писатель, литературовед.

Военное дело 
 «Скиф» — пистолет.
 «Скиф» — украинско-белорусский противотанковый ракетный комплекс.
 «Скиф» — название проекта боевой лазерной орбитальной платформы массой свыше .
 «Скиф» — перспективная баллистическая ракета донного базирования.
 «Скиф» — спецподразделение Управления ФСИН по Воронежской области.
 «Скиф» — спецподразделение Внутренних войск МВД РФ.

Космическая техника 
 «Скиф-ДМ» («Полюс») — космический аппарат, динамический макет (ДМ) боевой лазерной орбитальной платформы «Скиф».
 «Скиф» — планируемая российская среднеорбитальная система спутниковой связи

Транспорт 
 Железнодорожный транспорт
 «Скиф» — начальное и не утверждённое название метровагонов «Русич».
 «Скиф» — магистральный грузовой электровоз переменного тока 2ЭС5.

 Автодорожный транспорт
 «Скиф-5204» — марка автобусов большой вместимости украинского производства и название одноимённого автосборочного предприятия, занимавшегося их постройкой.
 «» — название автобусов малого класса  производства украинского завода «».
 «Скиф» — название советского автоприцепа для легкового автомобиля.

 Водный транспорт
 Скиф — лодка с гладкой обшивкой для академической гребли.
 Скиф — традиционное голландское маломерное судно.
  — широкий класс лодок для отдыха, спорта, рыбной ловли, культивируемых в Великобритании, Америке, Австралии.

Компьютеры 
 СКИФ — государственные программы Союзного государства России и Белоруссии по развитию суперкомпьютеров.
 СКИФ Cyberia — суперкомпьютер в Томском государственном университете, запущен в 2007 году.
 СКИФ МГУ — суперкомпьютер в МГУ, запущен в 2008 году.
 СКИФ Аврора ЮУрГУ — компьютер.
 СКИФ-97АД — операционная система (см. ТФ-16).

Аббревиатура 
 Синхрофазотрон «СКИФ» — Сибирский кольцевой источник фотонов.

СМИ, культура, искусство 
 «Скиф» — кинофильм-фэнтези (2018, Россия).

Спортивные клубы 
СКИФ (спортивный клуб института физкультуры):
 СКИФ — гандбольный клуб из Краснодара.
 «Скиф» — гандбольный клуб из Омска, представляющий Омскую область.
 СКИФ — название футбольного клуба «Олимпия» Алма-Ата в 1980—1988 годах.
 СКИФ — футбольный клуб из Москвы.
 СКИФ — футбольный клуб из Шымкента.
 СКИФ — название футбольного клуба «Эребуни» Ереван в 1956—1991 годах (в 1992—1994 — АСС-СКИФ).
 СКИФ — название женского футбольного клуба «Чертаново» Малаховка в 1990—1992 годах (в 1993 — «СКИФ-Фемина» Малаховка, 1994—1996 — «Чертаново-СКИФ» Москва).
 СКИФ — женский хоккейный клуб из Нижнего Новгорода.
 СКИФ — баскетбольный клуб из Каунаса.
 СКИФ — одно из прежних (до 1962 года) названий волейбольного клуба «Радиотехник» Рига.
 СКИФ — одно из прежних (в 1985—1990 годах; в 1990—1992 — СКИФ-РШВСМ) названий футбольного клуба , представлявшего Белорусский государственный университет физической культуры.
 СКИФ — белорусский мини-футбольный клуб.
 СКАФ — футбольный клуб из Минска.

Также слово «СКИФ» являлось составной частью названий ряда клубов:
 «СКИФ-Ордабасы» — казахстанский футбольный клуб из Шымкента, существовавший в 1992—1996 годах.
 СКИФ-«Экспресс», СКИФ-«Юность» и «Луки-СКИФ» — названия футбольного клуба «Луки-Энергия» из Великих Лук (в 1992, 1993 и 2003—2005 годах, соответственно).
 КАЦ-СКИФ — название футбольного клуба «КамАЗавтоцентр» Набережные Челны в 1990—1992 годах.
 «Шумкар-СКИФ» — прежнее название киргизского футбольного клуба «Шумкар-Дастан» из Бишкека.
 «Динамо-Манас»-СКИФ — название киргизского футбольного клуба «Шоро» из Бишкека в 2000—2002 годах.
 «Дордой-Жаштык»-СКИФ — название киргизского футбольного клуба «Дордой» из Бишкека в 1998 году.

См. также 

  (значения)
  (значения)
  (значения)

Примечания